Prisoja bezeichnet:

ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Andrijevica, siehe Prisoja (Andrijevica),
ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Podgorica, siehe Prisoja (Podgorica).